Гвадалупе де Рамирез има више значења:

 Општина Гвадалупе де Рамирез (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвадалупе де Рамирез (Гвадалупе де Рамирез, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику